Геральд Мартин Тавара Могольон (; родился 25 марта 1999 года, Сульяна, Перу) — перуанский футболист, полузащитник клуба «Спортинг Кристал» и сборной Перу.

Клубная карьера 
Тавара — воспитанник клуба «Спортинг Кристал». 30 октября 2016 года в матче против «Куско» он дебютировал в перуанской Примере. В том же году Геральд стал чемпионом Перу. В начале 2017 года для получения игровой практики Тавара был арендован клубом «Кахамарка». 6 мая в матче против «Хуан Аурич» он дебютировал за новую команду. В 2018 году Тавара на правах аренды перешёл в «Спорт Росарио». 2 сентября в матче против «Альянса Лима» он дебютировал за новую команду. 28 октября в поединке против «Аякучо» Геральд забил свой первый гол за «Спорт Росарио». В 2019 году он вернулся в Спортинг Кристал. 2 июня в поединке против «Альянса Универсидад» Геральд забил свой первый гол за «Спортинг Кристал».

Международная карьера 
В начале 2015 года Тавара в составе юношеской сборной Перу принял участие в юношеском чемпионате Южной Америки в Парагвае. На турнире он сыграл в матчах против команд Венесуэлы, Колумбии, Парагвая и Бразилии.

В 2017 года Тавара принял участие в молодёжном чемпионате Южной Америки в Эквадоре. На турнире он сыграл в матче против команды Аргентины, Боливии и Венесуэлы.

В 2019 году Тавара во втором раз принял участие в молодёжном чемпионате Южной Америки в Чили. На турнире но сыграл в матчах против команд Уругвая, Парагвая, Эквадора и Аргентины.

Достижения 
Командные

 «Спортинг Кристал»
  Чемпионат Перу по футболу — 2016

Примечания

Ссылки 
 Статистика на soccerway

Футболисты Перу
Игроки сборной Перу по футболу (до 20 лет)
Игроки сборной Перу по футболу
Игроки ФК «Спортинг Кристал»
Игроки ФК «Кахамарка»
Игроки ФК «Спорт Росарио»